Алексе́й Алексе́евич Зава́рзин (, Санкт-Петербург — 25 июля 1945, Ленинград) — советский гистолог, первый директор БиоНИИ Пермского университета (1921–1922), директор Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР (1944–1945), академик АН СССР (1943) и АМН СССР (1944), генерал-майор медицинской службы (1944). Основатель эволюционной гистологии.

Биография 
Родился а в Петербурге в семье Алексея Амплиевича Заварзина, цехового мастера «слесарно-кузнечного цеха», впоследствии потомственного почётного гражданина, и его жены Анны Савельевны (Степановой). Дед его был из крепостных крестьян Калужской губернии. Брат — архитектор А. А. Заварзин.

В 1902 г. окончил реальное училище К. Мая со средним баллом 4,25. В 1903–1907 годах учился на естественном отделении физико-математического факультета Петербургского университета (1905/06 учебный год — в Гейдельбергском университете), по окончании которого был оставлен на кафедре гистологии под руководством А. С. Догеля.

В 1906—1912 гг. преподавал в университете, а также в Женском медицинском институте и на Высших женских естественнонаучных курсах М. А. Лохвицкой-Скалон. В 1913 г. защитил диссертацию на степень магистра зоологии и сравнительной анатомии, получил должность приват-доцента университета.

С 1916 г. по январь 1923 г. — профессор кафедры гистологии и эмбриологии Пермского отделения Петроградского университета (c 1917 г. — Пермского университета).
Одновременно (с 1917 г.) являлся деканом медицинского факультета.

Вместе с другими преподавателями во время отступления Колчака был эвакуирован в Томский университет (1919–1920).

В 1918—1922 гг. заведовал биологической станцией при университете. В 1921—1922 годах был первым директором Биологического НИИ, одним из его организаторов. Участвовал в создании Пермского общества естествоиспытателей.

В 1922—1936 гг. возглавлял кафедру гистологии в Военно-медицинской академии. В 1936—1941 гг. — заведующий кафедрой гистологии в 1-м Ленинградском медицинском институте. С 1943 г. — начальник кафедры в Военно-морской медицинской академии. Одновременно в 1932 г. организовал отдел общей морфологии Всесоюзного института экспериментальной медицины, которым руководил до конца жизни.

С 1944 г. — директор Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР.

Организовал Ленинградское общество анатомов, гистологов и эмбриологов.

Умер 25 июля 1945 года в Ленинграде. Похоронен на .
Заварзин вечно был воинственным, всегда молодым. Натура кипучая, импульсивная. Его нравственная личность не допускала ни малейшей сделки со своими убеждениями… Научная деятельность его ярка и самобытна.

Научная деятельность 
Основные направления исследований:
 сравнительная гистология нервной системы, крови, соединительной ткани
 развитие соединительной ткани в условиях экспериментального асептического воспаления у червей, членистоногих, моллюсков, хордовых.
Создал теорию параллелизмов (ткани, выполняющие у животных различных типов одинаковые функции, обнаруживают сходные черты строения и параллельные направления эволюции).

Один из основателей эволюционной гистологии.

Избранные труды

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (17.09.1943; 10.06.1945)
 Сталинская премия II степени (1942) — за работу «Эволюционная гистология нервной системы».

Память 
 На фасаде дворового флигеля (Кировский проспект, 69-71) Института экспериментальной медицины, в котором в 1932—1941 работал А. А. Заварзин, в 1967 году установлена мемориальная доска.

Примечания

Источники и ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники реального училища Карла Мая
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Гистологи России
Гистологи СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Сотрудники Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Директора Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Преподаватели Военно-медицинской академии
Преподаватели Санкт-Петербургского женского медицинского института
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Сотрудники ИЭМ Санкт-Петербурга
Генерал-майоры (СССР)
Преподаватели медицинского факультета Пермского государственного университета
Деканы медицинского факультета Пермского государственного университета
Похороненные на Литераторских мостках